Esnes : une commune française située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.
Esnes-en-Argonne : une commune française située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.

Homonymie de toponyme